Localidades
Campestre (ecossistema), no Cerrado
Campestre (Minas Gerais), município de Minas Gerais
Campestre (Alagoas), município de Alagoas
Campestre (Antônio João), distrito em Mato Grosso do Sul
Campestre (Guapé), distrito em Minas Gerais
Campestre (São Miguel das Missões), distrito no Rio Grande do Sul
Campestre de Goiás

Desambiguações de topônimos